Игорь Анатольевич Молчанов (25 августа 1960, Москва) — советский и бельгийский музыкант. Известен как барабанщик групп «Ария» и «Мастер». Также играл в группе «Альфа».

Биография 
Родился в Москве в 1961 году. С 1983 года играл в группе «Альфа», где и познакомился с Владимиром Холстининым и Аликом Грановским. В 1986 году перешёл в группу «Ария» и принял участие в записи альбома «С кем ты?».

В 1987 году вместе с Аликом Грановским, Андреем Большаковым и Кириллом Покровским покидает «Арию» и создаёт группу «Мастер». Он же и предложил данное название.

В 1990 году вместе с другими участниками группы «Мастер» едет в Бельгию на гастроли. Участвует там в записи альбома, который позже так и не будет выпущен из-за банкротства выпускающей компании.

В 1991 году покидает группу «Мастер» вместе с Кириллом Покровским, решив остаться на постоянное жительство в Бельгии. На вопрос, чем он занимается, заданный ему вскоре после ухода, ответил: «Устроился жить в небольшом городке около Брюсселя и планирую в ближайшее время работать сессионным музыкантом на одной из бельгийских студий». С января 1994 года играл на ударных в бельгийской группе «Сryme» записав два альбома.

Семья 
Родные сёстры Игоря — Светлана Молчанова (род. 14 ноября 1967) и Елена Молчанова (род. 1970). По примеру старшего брата они увлеклись рок-музыкой и уже в конце 1987 года вошли в первый состав группы «Маркиза» (Елена — гитара, Светлана — ударные), но затем Светлана присоединилась к женской глэм-рок-группе «Примадонна», которая вскоре завоевала титул «Мисс Рок-88» на всесоюзном конкурсе, проходившем в Киеве, а Молчанова получила диплом, как лучшая барабанщица фестиваля. Затем обе сестры перешли в поп-группу «Новые амазонки», с которой записали 2 альбома (в 1989 и 1991 годах). С 1992 года они работали в «Комбинации». C 2010 года Светлана играет на ударных в женской хард-н-хэви группе «Вольная стая».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Ария
 Официальный сайт группы Мастер
 Сryme (группа)
 http://tablature.narod.ru/aria/history/history.htm
 http://aria-press.narod.ru/master/zaraza.htm

Рок-музыканты СССР
Музыканты группы «Альфа»
Музыканты группы «Ария»
Музыканты группы «Мастер»